Itamar – personaggio biblico, figlio di Aronne
Itamar – nome proprio di persona maschile
Itamar – centro abitato della Cisgiordania